Сен-Лора́н-дю-Вердо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Рье. Округ коммуны — Динь-ле-Бен.

Код INSEE коммуны — 04186.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 93 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 61 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 43 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 70,5 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 43 активных работали 37 человек (20 мужчин и 17 женщин), безработных было 6 (4 мужчины и 2 женщины). Среди 18 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Два дольмена.
 Руины замка (XV век).
 Замок (XVII—XVIII век) в окружении четырёх башен.
 Церковь Сен-Лоран (XIX век).
 Мельница для отжима масла.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки